Deux régiments du royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Vintimille » :
 Infanterie
 Le régiment de Vintimille, renommé le  «  d'infanterie de ligne »

 Cavalerie
 Le régiment de Vintimille cavalerie

Homonymie d'unités militaires